Dolorensi – abitanti di Dolores (Buenos Aires)
Dolorensi – abitanti di Villa Dolores